Лу́каш Дро́ппа (; 22 апреля 1989, Угерске-Градиште, Чехословакия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Волунтари». Экс-игрок национальной сборной Чехии.

Карьера

Клубная 
Лукаш Дроппа — воспитанник футбольного клуба «Спарта» из Праги. Профессиональную карьеру начал в 2010 году в футбольном клубе «Граффин Влашим». В 2011—2014 годах играл за «Баник» из Остравы.

В начале 2014 года покинул чемпионат Чехии и перешёл в польский «Шлёнск», за который выступал на протяжении полутора лет. За это время Дроппа провёл за клуб 32 матча. В середине сезона 2014/15 футболист вёл переговоры с испанской «Малагой», однако переход не состоялся.

Перед началом сезона 2015/16 перешёл в румынский «Пандурий», с которым стал бронзовым призёром чемпионата Румынии. За румынскую команду Дроппа сыграл в 23 матчах. Летом 2016 года разорвал контракт с «Пандурием» из-за финансовых проблем клуба.

13 июля 2016 года было объявлено, что Дроппа подписал контракт на 2 года с российским футбольным клубом «Томь». Долгое время не мог дебютировать в составе команды из-за запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного на томский клуб. 26 августа запрет был снят, а уже на следующий день Дроппа дебютировал в составе «Томи» в матче с ЦСКА. В конце декабря 2016 года стало известно, что футболист расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.

В сборной 
В 2007—2008 годах сыграл несколько матчей за юношеские сборные Чехии.

В октябре 2016 года впервые в карьере был вызван в главную сборную Чехии. 8 октября Дроппа дебютировал в национальной команде, выйдя на замену Давиду Павелке в гостевом отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Германии.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 4 матча / 0 голов; 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Селье и Белло»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Пандурий»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Бандырмаспор»
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Газ Метан»
Игроки ФК «Волунтари»